«Динозавры» () — американский ситком, также известен под названием «Семья динозавров».

Описание 
Сериал о жизни семьи динозавров, которые живут как обычные люди — ходят на работу, в школу, ссорятся, влюбляются и попадают в различные комичные ситуации.

В ролях 
 Стюарт Пэнкин — Earl Sinclair
 Джессика Уолтер — Fran Sinclair
 Аллан Траутман — Fran Sinclair
 Брюс Ланойл — Charlene Sinclair
 Кевин Клэш — Малыш Синклер / Бабушка Этиль Филлипс / Говард Хэндьюпм / прочие персонажи
 Стив Уитмайр — Робби Синклер / Б. П. Ричфилд / Блэрни / прочие персонажи

Основные персонажи 
 Эрл — работает вальщиком деревьев в большой корпорации и панически боится своего злобного начальника, терпеть не может свою тёщу Эттель, любит посидеть перед телевизором. Носит клетчатую рубашку-ковбойку.
 Фрэнни — жена Эрла, домохозяйка, постоянно занимается домашними делами. На голове у неё постоянно бигуди.
дети Эрла и Фрэнни:
 Шарлин и Роби — подростки, ходят в школу.
 Малыш — розовый пухленький динозаврик в белой распашонке; заправски руководит взрослыми, любит маму и терпеть не может отца, постоянно бьёт его по голове и говорит:«Ты не мама».

Список серий

Трансляция 
 США:
 Пятница в 8:30-9:00 вечера на ABC: 26 апреля по 24 мая 1991
 Среда в 8:00-8:30 вечера на ABC: 18 сентября 1991 года 26 февраля 1992, с 1 июня по 20 июля 1994
 Пятница в 9:00-9:30 вечера на ABC: 27 марта 1992 года по 12 марта 1993, 2 июля 1993
 Воскресенье в 7:30-8:00 вечера на ABC: 18 апреля по 9 мая 1993 РФ СТС 1997—1998

Релиз на видео 
Первый и второй сезоны, были выпущены на четырёх DVD дисках 2 мая 2006 года, компанией «Walt Disney Studios Home Entertainment». В них были включены эксклюзивные бонусы в том числе никогда ранее не издававшиеся видео материалы в которых показано изготовление динозавров. Полный третий и четвёртый сезоны, были выпущены 1 мая 2007 года, в них вошли эпизоды не транслировавшиеся на американском телевидении.

Примечания

Ссылки 
 
 Disney’s Dinosaurs official DVD site
 modern-stone-age-family
 social-commentary
 prime-time-comedy
 brian-henson-dinosaurs-david-barrington-holt
 jim-henson-henson-productions-muppets

Телесериалы США, запущенные в 1991 году
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США 1990-х годов
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы Disney
Фильмы о динозаврах
Телесериалы США, завершённые в 1994 году